Пісочненська сільська рада — адміністративно-територіальні одиниці в Україні.

 Пісочненська сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Пісочненська сільська рада — Львівська область, Миколаївський район

Див. також 
 Пісочне